Plac Uniwersytecki:
 Plac Uniwersytecki w Białymstoku
 Plac Uniwersytecki we Wrocławiu

Zobacz też 
 Most Uniwersytecki
 Ulica Uniwersytecka

Uniwersytecki